Есма Хатун – фаворитка Мурада IV, мати двох його доньок, імена яких невідомі. 

Невідома дата народження та походження наложниці. У ранньому віці вона потрапила в гарем Мурада IV, ймовірно була йому подарована матір'ю або однією з сестер. 

Незабаром стала фавориткою і у 1627 році народила доньку, яка з 1640 року була одружена з Бейджегізом Мустафою-пашею. 

Невідомий рік народження другої доньки Есми, однак достовірно відомо, що згодом донька  Мурада IV була одружена з Аммарзаде Мехмедом-пашею. 

Після смерті Мурада IV Есма була вислана з палацу з доньками, як і інші фаворитки.
Персоналії:Османська імперія